Příjmení Landsman nosí více významných osobností:

 Anne Landsman (* 1959) – jihoafrická spisovatelka
 Dominik Landsman (* 1985) – český spisovatel a bloger
 Drahoslava Landsmanová (* 1940) – česká herečka
 Filip Landsman (* 1990) – český lední hokejista